|-
| 106501 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106502 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106503 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106504 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106505 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106506 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106507 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106508 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106509 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106510 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106511 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106512 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106513 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106514 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106515 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106516 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106517 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106518 - || || 25 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106519 - || || 25 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106520 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106521 - || || 26 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106522 - || || 27 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106523 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106524 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106525 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106526 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106527 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106528 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106529 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106530 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106531 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106532 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106533 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106534 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106535 - || || 28 de novembre, 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 106536 - || || 28 de novembre, 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 106537 McCarthy || || 23 de novembre, 2000 || Junk Bond || J. Medkeff
|-
| 106538 - || || 26 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106539 - || || 28 de novembre, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 106540 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106541 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106542 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106543 - || || 25 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106544 - || || 27 de novembre, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 106545 Colanduno || || 28 de novembre, 2000 || Junk Bond || J. Medkeff
|-
| 106546 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106547 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106548 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106549 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106550 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106551 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106552 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106553 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106554 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106555 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106556 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106557 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106558 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106559 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106560 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106561 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106562 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106563 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106564 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106565 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106566 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106567 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106568 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106569 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106570 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106571 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106572 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106573 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106574 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106575 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106576 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106577 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106578 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106579 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106580 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106581 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106582 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106583 - || || 26 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106584 - || || 27 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106585 - || || 27 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106586 - || || 27 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106587 - || || 25 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106588 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106589 - || || 29 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106590 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106591 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106592 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106593 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106594 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106595 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106596 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106597 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106598 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106599 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106600 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
6